Der Begriff Phantasmagoria bezeichnet:
 Phantasmagoria (Computerspiel), Computerspiel von Sierra Entertainment
 Phantasmagoria (Band), japanische Visual-Kei-Band
 Phantasmagoria (Album), Album der Band Curved Air
 Phantasmagoria (Theater), Darstellungskunst im Theater
 Phantasmagoria (Buch), ein Roman von Steve Whitton
 ein Gedicht von Lewis Carroll aus der Gedichtsammlung Phantasmagoria and Other Poems

Siehe auch:
 Phantasmagorie